Celenza sul Trigno – comune italiano in provincia di Chieti
Celenza Valfortore – comune italiano in provincia di Foggia